Macapá kan syfta på:

Brasilien 

 Macaparana (ort), Pernambuco, 
 Macapá, kommun i Amapá,